Csehország
 Ostrov település a Benešovi járásban
 Ostrov település a Chrudimi járásban
 Ostrov település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Ostrov település a Karlovy Vary-i járásban
 Ostrov település a Příbrami járásban
 Ostrov település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Ostrov nad Oslavou, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Ostrov u Bezdružic, település az Észak-plzeňi járásban
 Ostrov u Macochy, település a Blanskói járásban
 Oroszország
 Osztrov, város a pszkovi területen
 Románia
 Nagyosztró Hunyad megyei falu román neve
 Osztrov Arad megyei falu román neve
 Ostrov község Constanța megyében
 Ostrov község Tulcea megyében
 Szlovákia
 Éles (Osztró, szlovákul Ostrov), község a Szobránci járásban
 Osztró (szlovákul Ostrov), község a Pöstyéni járásban